Джонни Белинда ()
 Джонни Белинда (пьеса) — пьеса Элмера Харриса, поставленная на Бродвее в 1940 году.
 Джонни Белинда (фильм, 1948) — американский драматический фильм режиссёра Жана Негулеско, созданный по мотивам одноимённой пьесы.
 Джонни Белинда (фильм, 1967) (англ.) — американский телефильм режиссёра Пола Богарта, по мотивам пьесы 1940 года.
 Джонни Белинда (фильм, 1982) — американский телефильм режиссёра Энтони Пейджа.
 Джонни Белинда () — австралийский телеспектакль 1959 года, адаптация пьесы 1940 года.